Membij kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Manbij District, distrikt, Aleppo, 
 Manbij, distriktshuvudort, Aleppo, 

Robotskapade Syrienförgreningar